Dieterichsstraße steht für:

 Dieterichsstraße (Hannover), historische Straßen in der ehemaligen Gartenvorstadt von Hannover
 Dieterichsstraße (Uelzen), nach dem Bürgermeister Reinhard Dieterichs (1653–1724) benannte Straße der Hansestadt Uelzen